Bungur (Kanor), een plaats in de Indonesische provincie Oost-Java
Bungur (Karangrejo), Oost-Java
Bungur (Rangsang), Riau
Bungur (Senen), een plaats in Jakarta Pusat (Centraal-Jakarta) in de provincie Jakarta, Indonesië.